Поэт-лауреат

Почётное звание в Великобритании, США и в ряде других стран для известных поэтов:
 Поэт-лауреат (Великобритания)
 Поэт-лауреат США
 Поэт-лауреат Южной Африки

Почётные звания в литературе